Numerele de înmatriculare din Serbia constau dintr-un cod de regiune din două litere, urmat de trei cifre numerice și din două litere separate printr-o cratimă (de exemplu, BG 123-AA).

Referințe 

Numerele de înmatriculare auto după țară
Serbia